Детки из класса 402 — канадо-американский мультсериал, созданный канадской телекомпанией Teletoon в 1999 году по мотивам одноимённой книги Бетти Параскевас (Betty Paraskevas, «Gracie Graves and the kids from room 402»). В России показан каналами Fox Kids (2000-е), Jetix (с 2005 по 2010 год), а также был показан на канале Детский (с 2009 по 2011 год).

Сюжет 
Сериал строится на рассказах эпизодических историй из жизни учеников. Практически каждая серия базируется на двух сюжетных линиях. Главными героями в основном выступают Ненси, Джесси, Полли и Артур, хотя иногда на передний план выходят и другие персонажи, например, Винни или Фредди. Сериал является образчиком детской психологии, с характерным тонким юмором.

Персонажи

Класс 
Нэнси Фрэнсис — неофициальный лидер класса. Неплохой манипулятор, весьма эгоистичная и очень уверенная в себе, но стесняется показывать свои слабости и неудачи. Одержима желанием стать лучшей подругой Пенни, но её усилия почти никогда не заканчиваются успехом. Дружит с Джесси с детского сада и часто даёт ему советы, порой вынуждена тесно общаться с Полли. Характерной особенностью является полная одержимость своими увлечениями и занятиями, страдает впечатлительностью и впадением в крайности. Неплохая спортсменка. Нэнси жизнерадостна, активна и энергична, довольно-таки смелая и решительная. У неё рыжие вьющиеся волосы, носит фиолетовое платье и очки в модной фиолетовой оправе. Учится хорошо. Болеет астмой. Знак зодиака — Овен (можно заметить на листочке в серии «Меркурий не в той фазе»).

Полли МакШейн — самая успевающая ученица класса. Обладает очень тяжёлым характером, чересчур правильная, заносчивая, высокомерная и надоедливая. Без тени сомнения доносит директору о проступках других учеников, а иногда и учителей. Крайне эгоцентрична, не умеет слушать других и всегда считает своё мнение единственно верным, вследствие чего у Полли в классе нет друзей, хотя её саму это совершенно не волнует (мало того, она совершенно искренне считает, что абсолютно все горят желанием с ней дружить). При этом Полли очень наблюдательна и никогда не лезет за словом в карман, умея подмечать самые точные детали. Полли наполовину литовка по национальности, она чересчур патриотично относится к своей родине, то и дело навязывая другим её культуру и доказывая превосходство над другими странами. Кроме того, она в не меньшей степени питает страсть к ложкам, которые коллекционирует, даёт им личные имена, не позволяет к ним прикасаться, а также знает массу историй, с ними связанных, которые рассказывает при любой возможности. В одной из серий преподавала курсы ложечного этикета. Очень деятельна: постоянно участвует во всевозможных конкурсах, а также устраивается на работу (секретарём, инструктором по плаванию, библиотекарем и т. д.). Часто помогает школьной медсестре и имеет значок Противопожарной безопасности. Иногда её дотошность может и пригодиться: в серии «Это страшное слово „Каникулы“» она сумела сделать отдых Нэнси полным веселья именно благодаря тому, что изучила все правила и уличила взрослых в их неисполнении. У неё каштановые волосы, собранные в два хвостика, полосатое платье и очки в толстой круглой оправе. В некоторых сериях хочет стать подругой Нэнси, причём очень навязчиво. Имеет домашнюю козу по кличке Шница. IQ = 152, что на 3 балла выше, чем у преподавателя одарённого класса.

Джесси МакКой — самый неуспевающий ученик класса. Избалованный лентяй, хулиган, неудачник, прогульщик и "маменькин сынок", но при этом Джесси довольно-таки простодушен и трусоват, поэтому не способен на настоящую подлость. Ненавидит учиться и поэтому постоянно ищет способы списать работу или пропустить занятия, но в итоге всегда оказывается разоблачён мисс Грейвс. Дружит с Нэнси и с Винни с детского сада, однако, в отличие от последнего, часто попадает в глупое положение. Какие-то неприятные ситуации связаны с его матерью, которая слишком любит и опекает его. Почти лысый, из-за чего одноклассники когда-то называли его «вшивым», носит оранжевый свитер с рубашкой и синие джинсы. В одной из серий стал объектом насмешек, съев старую жвачку. В другой вся школа смеялась над ним, потому что Полли была его няней. Интересы - комиксы и видеоигры о пришельцах. Любит рыженьких, что может быть вызвано его долгой дружбой с Нэнси. Проживает в многоквартирном доме, в отличие от своих одноклассников. IQ = 91.

Артур Кеннет Вандеруолл — предприимчивый мальчишка с голландскими корнями. Обожает деньги и постоянно умудряется создавать новые способы их получения, причём обычно используя нечестные методы. Ухоженный, следит за собой, одевается со вкусом, но насчёт его семьи почти ничего не известно. Отлично разбирается в человеческой психологии и умело играет на чувствах окружающих, но при этом обладает некоторыми комплексами, которые тщательно скрывает (например, стесняется переодеваться в присутствии других или справлять нужду в общественных туалетах с другими присутствующими); о некоторых его слабостях знает только Фредди, который на какое-то время тоже заразился ими. Периодически создаёт различный бизнес, как разумный (агентство нянь, библиотеку, торговлю едой во время школьных выступлений), так и откровенно надувательский (кинотеатр, платный переход или отдых у бассейна во время пожарных учений и пр.), однако большинство его затей в конечном итоге заканчиваются неудачно, часто из-за мисс Грейвс. Однажды, чтобы не опозориться перед одноклассниками на вечеринке у бассейна, Артур решил пойти на уроки плавания, где обнаружил, что его инструктором будет Полли. У него рыжие пышные волосы, одет в синий пиджак и бежевые брюки.

Винни Наста — шутник и хулиган, судя по фамилии, имеет итальянские корни. По натуре весельчак и острослов, далеко не глупый, но ленивый. Частенько сдает домашние работы своего сводного брата (у них разные отцы), однако этот фокус никогда не проходит. В некоторых сериях делается упор на то, что, несмотря на юный возраст, его очень интересует противоположный пол, в частности, он некоторое время встречался с Нэнси. Кроме того, Винни сексуально озабочен, что подтверждает его творчество (в одной из серий он нарисовал две горы, похожие на женскую грудь, а в другом эпизоде слепил фигурку, при виде которой мисс Грейвс решила оставить его после уроков). Дружит с Джесси, но, несмотря на это, часто критикует друга, иногда злостно подшучивает. У него каштановые волосы, прическа с чубчиком, одет в футболку с номером 10 и синие джинсы. IQ = 100.

Пэнни Грант — первая красавица класса, отличница. С одной стороны, она очень добрая и отзывчивая девочка, её заботят проблемы экологии, бедности и защиты животных. Помогает нуждающимся, не упускает ни одной возможности сделать доброе дело, порой не задумываясь, стоит ли это её потраченных сил. Так, например, в начале серии "Половое воспитание" она просит одноклассников найти пару монет на нужды "Фонда моральной поддержки голодающих сирот", хотя материальная поддержка в случае сирот более важна. С другой стороны, Пэнни такая же девочка, как и её одноклассницы, и может показать свою жёсткую сторону, например, когда со всеми детьми бросает торт в Джесси за плохие шутки в серии "Чувство юмора" или злится, что мистер Бессер не даёт досмотреть фильм в серии "Старая жвачка". У неё есть принципы и своё мнение, их можно увидеть в сериях "Фэншуй и как с ним бороться" или "Очкарик". Возможно, авторы "Деток" таким образом показывают Пэнни одновременно бескорыстной девочкой, для которой важнее гуманность и альтруизм, но не хотят сделать из неё идеального персонажа. Она обычно не разделяет интересы других ребят, так как они, по её мнению, ущемляют чьи-то права. Несмотря на это, нравится всем ученикам. На протяжении всего сериала Нэнси безуспешно пытается стать её лучшей подругой, но Пэнни, хоть и замечает это стремление - равнодушна к нему. У неё стрижка каре, светлые волосы. Одета обычно в ярко-синее платье, синие носки и белые ботиночки. IQ = 123.

Фрэдди Фэй — добродушный и безобидный «ботаник». Наряду с Полли и Пенни, один из самых успевающих учеников класса (хотя в одной из серий занимался с Джесси, будучи отстающим). Легко поддается чужому влиянию, наивен и доверчив, из-за чего попадает в глупые ситуации. Считает Джесси своим другом, однако его беспокоит, что тот использует их дружбу в личных целях. Фредди — афроамериканец, носит очки в толстой классической оправе, жёлтый свитер и синие джинсы. IQ неизвестен (предполагается, что он стоит рядом с IQ Полли, но выше быть не может).

Джордан Чан — китаянка. Очень богата, но скрывает это от своих одноклассников, чтобы жить жизнью обычной девочки. О её социальном положении знает только Нэнси, которая одно время была не прочь этим попользоваться. Джордан довольно мила, но иногда бывает очень вспыльчивой — особенно, когда ссорится со своей лучшей подругой Гэбриел. Приверженка фэншуй. У неё чёрные волосы, собранные в хвост, зелёная футболка и джинсовый комбинезон.

Мелани Беленкофф — присоединяется к классу во втором сезоне. Ненавидит мать и мечтает вернуться жить к отцу. Обладает скверным характером (хотя в серии «Только по приглашению» даётся понять, что её безобразное поведение — не что иное, как попытки привлечь к себе внимание). Практически всё Мелани характеризует одним словом — «воняет» (в другом варианте перевода — «пакость»). Часами болтает по телефону с Глорией. Имеет привычку грызть ногти. Длинноносая, волосы скрывают глаза. IQ неизвестен (предполагается, что её IQ близок к IQ Джесси).

Мэри Эллен Деверо — ученица в классе мисс Грейвс. Афроамериканка, носит красное платье. Есть старшая сестра.

Тилли Ферингло — высокая ученица, состоит в компании девочек наряду с Нэнси, Мэри Эллен, Габриэль и Джордан, носит розовое платье и два хвостика. Чаще всех остальных из компании девочек отпускает едкие замечания в адрес Нэнси.

Чарли Коул — ученик в классе 402, главный соперник Нэнси, один из лидеров среди класса. Известен как очень хороший спортсмен.

Дженни — также ученица в классе мисс Грейвс. О ней мало что известно, в том числе потому, что её нечасто можно увидеть в компании других девочек.

Гэбриел Альваренго — ученица в классе мисс Грейвс, латиноамериканка. Лучшая подруга Джордан. В одной из серий выясняется, что они часто думают одинаково. У неё пышные тёмные волосы, носит жёлтую рубашку с матросским воротником и красные брюки. Хочет стать биологом.

Нил Футлик — о нём становится известно только во 2 сезоне. Является «мишенью» у хулиганов. Мать перевела Нила в параллельный класс, считая, что там безопаснее.

Джоуи Туна — ученик в классе мисс Грейвс, мальчик из многодетной семьи (семь детей). Часто царапает парту. Страдает аллергией на шоколад.

Пигги МакКолл — полненький ученик в классе 402. Одет в синий свитер и очки в круглой оправе. IQ = 102.

Дон — ещё один ученик в классе мисс Грейвс, кореец.

Персонал школы 
Грейси Грейвс — классный руководитель класса 402. Пожалуй, единственная, кому удаётся контролировать этот класс. Мудрый, чуткий и проницательный учитель, любима почти всеми своими учениками. Однако не является авторитетом для Полли, так как та уверена, что гораздо интеллектуальней и прилежней своего руководителя , а также для Нэнси, так как мисс Грейвс до сих пор не замужем.

Стивен Бессер — заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, в середине второго сезона говорится, что Бессер стал директором школы. Получил должность после того, как его предшественника переехал автобус. Типичный неудачник, мечтает жениться по расчёту на богатой даме и больше ничего в жизни не делать; также часто пытается нажиться за чужой счёт (получить путёвку, предназначенную для ученика; присвоить себе денежный приз за лучший урожай и т.д.). В одном из эпизодов временно стал дядей Винни (женившись на некоторое время на тёте мальчика). Носит парик. Ученики всех классов над ним постоянно подшучивают или считают откровенным болваном. Бессер во многом простодушный и добрый человек, с не очень удачной карьерой, постоянно пытающийся доказать свой профессионализм или превосходство. Впрочем, удаётся ему это редко. Его легко обыграли в теннис ученицы, а, показывая на карте Африку, он говорит, что это Франция.

Мистер Джексон — молодой студент, которому очень нужны деньги. Тугодум, старающийся накопить деньги на колледж, подрабатывая в самых различных сферах, в большинстве которых он, ввиду своей безнадёжной глупости, ничего толком не понимает. Обладает очень плохой памятью. Работал школьным библиотекарем, учителем музыки, тренером по плаванию, руководителем автобиографических курсов и даже инструктором по вождению. Также известно, что его любимым исполнителем является Ленни Кравиц.

Миссис Клоннинг — молодая и добрая учительница в школе, в одном из эпизодов должна была вести садоводческий кружок. Преподаёт пение.

Доктор Бриннигар — строгая учительница в классе для одарённых детей. Единственный работник школы, IQ которого известен. IQ = 149.

Мисс Питтс — школьная медсестра. Весьма эксцентричная дама. Постоянно запугивает учеников своими лекциями по медицине и технике безопасности, а также методами лечения. Оперирует весьма неясной статистикой, по которой получается, что все ученики должны болеть или даже умирать от болезней.

Эми Беленкофф — учительница параллельного класса, мама Мелани. Истеричная и вздорная женщина. Абсолютно некомпетентна как учитель, неграмотна и плохо знает арифметику, к тому же сфальсифицировала свои данные о высшем образовании. В отношениях с дочерью большие проблемы, так как та больше любит отца. Также известно, что на конкурсе учителей сдала учебный план мисс Грейвс, с которым победила и получила пять тысяч долларов в качестве приза. Как и Полли, имеет литовские корни, по ее словам, ее предки из Вильнюса.

Мистер Сорли — школьный слесарь и уборщик. Несколько раз сотрудничал за плату с Артуром.

Марта — школьная повариха, простая и добродушная женщина.

Люк Гонсалес — второй повар школы, сотрудник Марты. Любит добавлять много соли в свои блюда.

Карл Бернштайн — учитель в классе для отстающих, которому частенько достаётся от учеников, поэтому вынужден раз за разом посещать медпункт. Преподавательские успехи сомнительны, так как он слишком добр и мягок, чтобы быть классным руководителем в классе хулиганов; однажды Джесси уговорил его дать ему задание по комиксам (серия «Хулиганы»).

Прочие персонажи 
Роберта МакКой — мама Джесси, вздорная, но добрая женщина. Она горячо любит сына, иногда балует его. Воспринимает его как маленького и ухаживает за ним соответственно, чем регулярно ставит его в глупое положение. Время от времени цитирует медицинские и психологические справочники.

Филлис Фрэнсис — мама Нэнси. Самовлюблённая модница и красавица, копией которой является Нэнси. Часто даёт Нэнси жизненные советы: о моде, как держаться на публике или войти в новый круг общения. Любит баловать дочь, например, походом в магазин за новыми туфлями, поездкой в Мексику или  к бабушке и дедушке в Майями, деньгами на новую причёску или билет на концерт. Занимается фитнесом по ТВ-передачам. Несмотря на своё более моложавое поведение, является хорошей матерью, так в одной серии она неукоснительно следует предписаниям врача во время лечении астмы у Нэнси, защищает поверхности дома от любой пыли, и не распространяет слухи о болезни среди одноклассников по просьбе дочери.

Сильвия и Соул — бабушка и дедушка Нэнси, мать и отец Филлис Фрэнсис. Живут в Майами, постояльцы базы отдыха «Морская пена» (на которой отдыхают в основном пожилые люди). Бабушка Нэнси готовит очень вкусные кокосовые пирожные. В серии «Это страшное слово „Каникулы“» Нэнси ездила к ним на каникулы, а в эпизоде «Сад и огород» («Вас здесь не ждали») Сильвия сделала пластическую омолаживающую операцию на веки с весьма неожиданным результатом.

Санджэй Бакши — индус, президент школы. Учится в параллельном классе, но довольно тесно общается с ребятами из класса 402. Предприимчив и хитер. За свою помощь требует что-то взамен. Довольно любопытно развивались его отношения с Полли, которую он сперва ненавидел (ему приходилось общаться с ней из-за дружбы их мам), но в конце книги и под конец второго сезона сериала он неожиданно в неё влюбляется. Полли этому не удивляется, но вследствие высокомерия не разделяет чувств Санджея, только сделав грубое замечание по поводу его танца.

Зак — хулиган и задира. C ним стараются не связываться, однако в одной из серий Нэнси сумела дать ему отпор. Однажды его исключили на пару недель из школы. Учится в корректирующем классе мистера Карла. Пользуется популярностью у девушек, чему завидуют Джесси и Винни. Носит косую чёлку и серьгу в ухе.

Чюи — хулиган из корректирующего класса мистера Карла. Расписание занятий в классе зависит от его желания. По слухам, сидел в колонии для несовершеннолетних, из-за чего не учился в младших классах.

Хоуи — один из хулиганов из корректирующего класса мистера Карла. Страдает гиперактивностью, любит сладости.

Билли Вувчек — мальчик, учащийся в параллельном классе, о котором слагали жуткие слухи, считая его мёртвым.

Лара Джонсон — маленькая избалованная девочка из младшего класса, за которой Нэнси какое-то время присматривала в качестве няни. Эпизодически появляется почти в каждой серии.

Глупый Луи — умственно-отсталый ученик из корректирующего класса мистера Карла, в котором он «задержался» на 5 лет. Предлагает Джесси «клеить цыпочек» после школы.

Миссис Майерсон — соседка семьи МакКой.

Мисс Шизл — вожатая отряда девочек «Бельчихи». Обожает говорить фразу «вжик-вжик-вжик».

Мистер Тим — вожатый отряда мальчиков «Бельчата».

Бёрнис — парикмахерша, которую посещает Нэнси и её мама. Создаёт довольно однообразные причёски.

Кукки — тётя Винни. Ветрена, склонна к разгульному образу жизни и очень часто выходит замуж. В одной из серий, к ужасу Винни, вышла замуж за мистера Бессера, вызвав в семье настоящий хаос, но уже под конец расстались с ним, когда он дал понять, что хочет жить за её счёт.

Тётя Мэри — тётя Артура, любит своего племянника. Живёт рядом со школой в доме с бассейном, периодически участвует в бизнес-затеях Артура, например, предоставляет Артуру свой дом для организации агентства нянь или платного бассейна для учеников на время учений пожарной тревоги, за определенный процент.

Тётя Ничта — тётя Полли, пожилая женщина.

Глория — подруга Мелани Беленкофф из бывшего класса. Пухленькая блондинка. Сильно скучает по своей подруге, любит рыбок.

Джереми — парень Нэнси Френсис в 10 серии 1 сезона. Очень интеллигентный мальчик, одетый в костюм, похожий на костюм Артура. Нэнси прятала его от подруг, поскольку сперва хотела, чтобы он оделся в панковском стиле для впечатления. Однако это привело к тому, что они сочли его выдуманным, и Нэнси со зла рассталась с ним.

Бруно и Эдди — дети из корректирующего класса, все время дерутся друг с другом. Если один пропускает школу, то другой отрывается на новичках или на других школьниках.

Папа Джесси — появляется лишь в нескольких сериях, играет в сериале весьма маленькую роль. В эпизодах, где он показан, видно, что он крупного телосложения. В серии «Половое воспитание» отец Джесси должен был прийти вместе с ним смотреть учебный фильм, но вместо него пришла мама Джесси. В серии «У бабушки и дедушки» видно, что он провожает Джесси на автобус. Точное имя неизвестно.

Миссис МакШейн — мама Полли. Точное имя неизвестно. Разговаривает с «литовским» акцентом, посещает языковые ("культурные") курсы вместе с матерью Санджэя. Называет Полли — Полала. По словам Полли, часто участвует в танцевальных конкурсах вместе с мужем.

Пушта Бакши — мама Санджэя. Обычно носит традиционный индийский костюм, превосходно готовит. Дружит с миссис МакШейн.

Шница — домашняя коза Полли, которую она чрезвычайно любит. Коза умирает в одной из серий, и Полли устраивает ей пышные прощания. Однако вскоре заводит новую козочку и даёт ей такую же кличку.

Мистер Наста — отец Винни. Отличается довольно суровым характером, к сыну относится строго, но не без нежности. Хорошо готовит. Работает на стройке.

Русский дубляж 

Роли дублировали:

 Елена Шульман − Мисс Грейвс, Пенни Грант, Полли МакШейн, Габриэль, Мэри Эллен Деверо, Дженни, часть женских и детских персонажей
 Владимир Маслаков − Винни Наста, Артур Кеннет ван дер Уолл, мистер Бессер, все мужские и часть детских персонажей
 Светлана Репетина − Джесси МакКой, Нэнси Фрэнсис, Джордан Чан, Тилли Ферингло, часть женских и детских персонажей

Список серий

Примечания

Ссылки 

 Детки из класса 402 на TV.com 

Fox Kids
Мультсериалы 1999 года
Мультсериалы Франции
Мультсериалы Канады
Мультсериалы-ситкомы
Мультсериалы о детях
Мультсериалы о школе
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Колорадо